Чульмакан — топоним в России якутского происхождения.

Якутия 
 Чульмакан — урочище, на левом берегу р. Чульмакан, координаты 57°03' с. ш. 124°51' в. д., код ГКГН 496343.
 Чульмакан — ж.-д. ст., Амуро-Якутская ж.д., координаты 57°05' с. ш. 124°58' в. д., код ГКГН 496285.
 Чульмакан — река, левый приток р. Тимптон, координаты 56°56' с. ш. 125°09' в. д., код ГКГН 133110.
 Чульмакан — урочище, на левом берегу р. Локучакит, координаты 56°59' с. ш. 124°42' в. д., код ГКГН 496492.

См. также 
 Чульман